Hashidate (incrociatore) – incrociatore della Classe Matsushima
Hashidate (cannoniera) – cannoniera della Classe Hashidate